es un videojuego japonés perteneciente al género de los videojuegos de terror y acción-aventura, desarrollado por los estudios Bloober Team y publicado por la empresa Konami. El videojuego se lanzará en PlayStation 5 y Windows. Es una nueva versión del videojuego del mismo nombre del año 2001, y será la primera entrega importante de la franquicia Silent Hill en más de 10 años, desde el Silent Hill: Downpour en el año 2012.

El videojuego sigue al protagonista James Sunderland, un "hombre común" que viaja a la ciudad de Silent Hill después de recibir una carta de su esposa recientemente fallecida, quien le dice que lo está esperando en su "lugar especial".

Jugabilidad

Silent Hill 2 contará con una perspectiva en tercera persona "por encima del hombro" , similar a las nuevas versiones recientes de la franquicia Resident Evil, con un sistema de combate mejorado.

Argumento

La historia de Silent Hill 2 al igual que en el videojuego original se desarrolla a comienzos de la década de 1990, en un pequeño y rezagado pueblo rural de Estados Unidos, inicialmente en las zonas despobladas del pueblo de Silent Hill, todo ello siguiendo la estructura de diálogo de James Sunderland y Mary Sunderland en el videojuego original.

Desarrollo

En febrero del año 2021, se informó que Konami planeaba revivir la franquicia Silent Hill con varios estudios de terceros trabajando en diferentes juegos, siendo el desarrollador polaco Bloober Team uno de los estudios implicados. Más tarde se rumoreó que Bloober Team estaba trabajando en una nueva versión para el 20 aniversario de Silent Hill 2. En octubre de 2022, Christophe Gans, el director de la película Silent Hill de 2006 y la adaptación cinematográfica no anunciada de Silent Hill 2, confirmó en una entrevista con el sitio web francés Movie & Game que una nueva versión de Silent Hill 2 estaba en desarrollo en Bloober Team. El 19 de octubre, Konami anunció oficialmente la nueva versión y se reveló que el artista original Masahiro Ito y el compositor Akira Yamaoka también estarían involucrados en la nueva versión. El juego se está desarrollando con el motor grafico Unreal Engine 5.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

 
 Página oficial de la serie Silent Hill (Konami Japón)
 
 
 

Silent Hill
Videojuegos de 2023
Videojuegos de Konami
Videojuegos para PlayStation 5
Videojuegos para Windows
Videojuegos de terror psicológico
Videojuegos sobre la amnesia
Videojuegos ambientados en Estados Unidos
Videojuegos de terror
Videojuegos de horror de supervivencia
Videojuegos con finales alternativos
Videojuegos con antagonistas femeninas